Nositelky jména Markéta Habsburská nebo Markéta Rakouská:

 Markéta Babenberská (1204–1266) – manželka Jindřicha VII. Štaufského a Přemysla Otakara II.
dcera rakouského vévody Leopolda VI.
 Markéta Habsburská  (1346–1366) – manželka tyrolského hraběte Menharda III. a moravského markraběte Jana Jindřicha
 dcera rakouského vévody Albrechta II.
 Markéta Habsburská (1395–1447) – manželka bavorského vévody Jindřicha XVI.
 dcera rakouského vévody Albrechta IV.
 Markéta Habsburská (1416–1486) – manželka saského kurfiřta Fridricha II.
 dcera tyrolského vévody Arnošta Železného
 Markéta Habsburská (1480–1530) – manželka infanta Jana a savojského vévody  Filiberta II.
 dcera císaře Svaté říše římské Maxmiliána I.
 Markéta Habsburská (1536–1567) – jeptiška v Hallu
 dcera císaře Ferdinanda I.
 Markéta Habsburská (1567–1633) – jeptiška
dcera císaře Maxmiliána II.
 Markéta Habsburská (1584–1611) – manželka španělského krále Filipa III.
dcera štýrského vévody Karla II.
 Markéta Habsburská (1651–1673) – manželka  Leopolda I. Habsburského
dcera španělského krále Filipa IV.